Bundestagswahlkreis 63 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I (2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bonn (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Düren – Monschau – Schleiden (1949 bis 1961)